Het WTA-tennistoernooi van Sydney (officieel Adidas International) van 2001 vond plaats van zondag 7 tot en met zaterdag 13 januari 2001 in de Australische stad Sydney. Het was de 109e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Sydney 2001. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Amélie Mauresmo was ongeplaatst. Zij bereikte de halve finale – daar liet zij evenwel verstek gaan.

Het eerste reekshoofd, Martina Hingis uit Zwitserland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Amerikaanse Lindsay Davenport in drie sets. Hingis wist voor de tweede keer het toer­nooi van Sydney op haar naam te schrij­ven. Het was haar 36e WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 81.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kim Clijsters bereikte de tweede ronde, waarin zij verloor van de latere winnares.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Julie Halard-Decugis en Ai Sugiyama hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het als tweede geplaatste duo Anna Koernikova en Barbara Schett won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Lisa Raymond en Rennae Stubbs in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. Russin Koernikova had daar­naast twaalf eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Oostenrijkse Schett vier.

De Belgische Kim Clijsters speelde samen met Alicia Molik uit Australië – zij verloren reeds hun openingspartij.

Ook de Nederlandse Caroline Vis en Yayuk Basuki (Indonesië) hadden de eerste ronde als eind­station.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Sydney 2001
Sydney